Melittobia är ett släkte av steklar som beskrevs av John Obadiah Westwood 1848. Melittobia ingår i familjen finglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Finglanssteklar
Melittobia